Ženská dvouhra Citi Open 2019 probíhala na přelonu července a srpna 2019. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Světlana Kuzněcovová, která nemohla do turnaje zasáhnout pro obtíže s vyřízením amerických víz.

Vítězkou se stala 25letá Američanka Jessica Pegulaová, jež ve finále za 59 minut zdolala Italku Camilu Giorgiovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, když 5. srpna 2019 figurovala na 55. místě žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2019